In 1956/57 werd het twaalfde kampioenschap gespeeld van de Oberliga Süd, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. FC Nürnberg werd kampioen en Kickers Offenbach vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Nürnberg werd derde in zijn groep en Offenbach tweede.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1956/57
Oberliga Süd